Терноцвіт (есперанто-клуб)
 Терноцвіт (фольклорний ансамбль) — керівник Бойко Роман Петрович
 Терноцвіт (обласний центр дозвілля)
 Терноцвіт-2008 — Відкритий Кубок міського голови Тернополя
 Терноцвіт (Центру дитячої та юнацької творчості) — м. Кривий Ріг Дніпропетровської області
 Терноцвіт (приватне підприємство)
 Терноцвіт (збірка поезій)
 Терноцвіт-80 — міжміський конкурс серед ансамблів бального танцю в м. Тернополі

Примітки